Informàtica:
 Variable d'un programa informàtic que fa referència a una regió de la memòria; vegeu «punter (programació)».
 Cursor del ratolí de l'ordinador tal com apareix a la pantalla.